Muinonen steht für:
 (4665) Muinonen, ein Asteroid

Personen:
 Eetu Muinonen (* 1986), finnischer Fußballspieler
 Väinö Muinonen (1898–1978), finnischer Leichtathlet und Europameister